Таранто — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Таранто — провінція в Італії, у регіоні Апулія.
 Таранто — затока, розташована у північній частині Іонічного моря, на крайньому півдні Італії.
 Ботанічний сад "Вілла Таранто" (Вербанія)